

Pessoas
Joaquim Murat

Localidades

 Murat (Allier)
 Murat (Cantal)

Desambiguações de topônimos